Сергей Геннадьевич Большаков () — российский хоккеист с мячом, мастер спорта России международного класса (2002).

Карьера 
Начал играть в хоккей с мячом в Кемерово в школе шахты «Северная» в 1983 году. В 1993 году дебютировал в составе ХК «Кузбасс» (Кемерово). Практически всю карьеру провёл в этом клубе, с которым неоднократно становился призёром чемпионатов России. Три сезона провёл в Красноярске, но под занавес карьеры вернулся в Кемерово. 

Привлекался в сборную России. На чемпионате мира 2004 года стал бронзовым призёром.

С 20 января 2011 года по 7 октября 2013 года — главный тренер «Кузбасса».

30 сентября 2013 года в матче второго этапа Кубка России между командами «Кузбасс» и «Динамо-Казань», начиная с 86 минуты матча, при счете 3:2
в пользу команды из Кемерово, судьи одного за другим начали удалять игроков «Кузбасса», также на 88-й минуте матча было зафиксировано нарушение правил вратарём кемеровской команды и был назначен пенальти в ворота «Кузбасса», который был реализован. Со счетом 4:3 победу одержало «Динамо-Казань». После игры Сергей Большаков в нарушение регламента ворвался в судейскую комнату и общался на повышенных тонах с арбитрами встречи.

Президент «Кузбасса» Андрей Сельский временно отстранил от занимаемой должности главного тренера Сергея Большакова до «полного выяснения обстоятельств инцидента после игры второго этапа Кубка России «Кузбасс» – «Динамо» (Казань), состоявшейся 30 сентября». Позже эта новость была удалена с официального сайта ХК «Кузбасс».

7 октября 2013 года по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России главный тренер ХК «Кузбасс» Сергей Большаков был дисквалифицирован. Главным тренером команды был утвержден Сергей Тарасов.

С 2014 по 2020 год занимал должность тренера по физической подготовке хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).

В августе 2020 года вернулся в «Кузбасс», где занимал должность главного тренера команды до января 2021 года.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата России — 2004, 2005, 2006. 
 Бронзовый призёр чемпионата России — 2001, 2002, 2003, 2007, 2010. 
 Обладатель Кубка России — 2001, 2003. 
 Финалист Кубка России — 2005 (весна), 2008. 
 Бронзовый призёр Кубка России — 1999, 2004. 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею — 2000. 
 Бронзовый призёр чемпионата мира — 2004. 
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России — 2002 (в составе второй сборной России). 
 Серебряный призёр Международного турнира на призы губернатора Московской области — 2003 (в составе второй сборной России). 
 Включался в список 22 лучших игроков сезона — 2002, 2003, 2004, 2006.

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

  Статистика выступлений в Кубке мира

В сборной 

Итого: 10 матчей / 0 мячей;   4 победы, 0 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Большаков, Сергей Геннадьевич на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Сергей Большаков: "Поиграть в "Енисее" очень полезно любому хоккеисту"
 Сергей Большаков: Игрок не должен быть «швейцаром», открывающим дверь

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Тренеры КХМ «Кузбасс»